Țîbuleac este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Tatiana Țîbuleac (n. 1978), scriitoare moldoveană.
 Ion Țîbuleac (1987–2009), victimă a protestelor de la Chișinău din 2009.

Vezi și
 Țâbuleac